Nazwa USS "Titan" odnosi się do:
 USS "Titan" (AGOS-15), który był okrętem badawczo - szpiegowskim z okresu zimnej wojny należącym do US Navy.
 USS "Titan", który był fikcyjnym statkiem kosmicznym ze świata Star Trek, został opisany w serii powieści Star Trek:Titan.

Titan